

Bibbia
Eben-Ezer o Ebenezer – luogo citato nei libri di Samuele

Geografia 
Australia
 Ebenezer – comune del Nuovo Galles del Sud
 Ebenezer – località del Queensland
 Ebenezer – località dell'Australia Meridionale

Stati Uniti d'America
 Ebenezer – città fantasma della Georgia
 Ebenezer – comunità non incorporata del Missouri
 Ebenezer – comunità non incorporata del Texas

Altro 
 Ebenezer – nome proprio di persona maschile
 Ebenezer Scrooge – personaggio del racconto Canto di Natale di Charles Dickens
Ebenezer – film per la televisione western del 1998 diretto da Ken Jubenvill